Одиннадцать кораблей Королевского флота Великобритании назывались HMS Kent в честь графства Кент и герцога Кентского:

 HMS Kent (1652) — 46-пушечный корабль 4 ранга. Спущен на воду в 1652 году как Kentish Frigate, переименован в Kent в 1660 году. Разбился в 1672.
 HMS Kent (1679) — 70-пушечный корабль 3 ранга. Спущен в 1679 году, перестроен в 1699 и 1724 годах. Разобран в 1744 году.
 HMS Kent (1746) — 70-пушечный корабль 3 ранга. Спущен в 1746 году. В 1760 году превращён в блокшив.
 HMS Kent (1762) — 74-пушечный корабль 3 ранга. Спущен в 1762 году. Продан в 1784.
 HMS Kent (1798) — 74-пушечный корабль 3 ранга. Спущен в 1798 году. Переоборудован в плавкран в 1856 году. Разобран в 1881.
 HMS Kent — 16-пушечная канонерская лодка. Закуплена в 1798 году. Продана в 1801.
 HMS Kent должен был быть построен как 91-пушечный корабль 2 ранга. Заложен в 1860 году, однако в 1863 году строительство было прекращено.
 HMS Kent — спущен на воду как 98-пушечный корабль 2 ранга Impregnable. Переименован в HMS Kent в 1888 году. В 1891 году сменил имя на HMS Caledonia. Разобран в 1906 году.
 HMS Kent (1901) — броненосный крейсер типа «Кент». Спущен в 1901 году. Продан в 1920.
 HMS Kent (54) — тяжёлый крейсер типа «Каунти». Спущен в 1926 году. Продан в 1948.
 HMS Kent (D12) — эсминец УРО типа «Каунти». Спущен в 1961 году. Продан в 1997.
 HMS Kent (F78) — фрегат типа 23. Спущен в 1998 году.

См. также 
 HMS Kentish
 HMS Kentville